Lamy kan som auktorsförkortning betyda:

 Pierre Marie Edouard Lamy de la Chapelle
 Pierre Marie Édouard Lamy de la Chapelle

Robotskapade auktorsförkortningar